1935/36 was het 25ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Peter Platzer – Robert Pavlicek, Otto Marischka; Johann Urbanek, Karl Humenberger, Josef Mirschitzka, Hartl; Leopold Vogl, Wilhelm Hahnemann, Karl Stoiber, Josef Bican, Anton Schall, Adolf Vogl - Trainer: Hans Skolaut
(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

Kwalificatietoernooi Mitropacup 
Er mochten dit seizoen 4 clubs deelnemen aan de Mitropacup, om de vierde club te bepalen namen de nummers drie tot vijf het tegen elkaar op in een nacompetitie.

Eindronde 
De eindronde vond plaats tussen de beide kampioenen van de tweede klasse.

II. Liga

II. Liga Nord

II. Liga Süd

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
1. Wiener Neustädter SC werd kampioen

Oberösterreich

Burgenland 
SC Hutter & Schrantz Pinkafeld werd kampioen.

Salzburger

Steiermark

Kärnten

Tirol

Vorarlberg

Externe link 
 Saison 1934/35 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen